Das Herreneinzel der Australasian Championships 1913 war ein Tenniswettbewerb in Perth.

Vorjahressieger war James Parke. Das Finale gewann Harry Alabaster Parker mit 2:6, 6:1, 6:3 und 6:2 gegen Ernie Parker. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1913